Ash Wednesday (englisch für „Aschermittwoch“) bezeichnet:
amerikanischer Spielfilm (1973) mit Elizabeth Taylor, siehe Die Rivalin
amerikanischer Spielfilm (2002) von Edward Burns, siehe Ash Wednesday (2002)
Roman von Ethan Hawke, siehe Aschermittwoch (Roman)
Gedicht von T. S. Eliot (1930), siehe Aschermittwoch (Eliot)
Album von Elvis Perkins
Song von Harry Connick junior
Komposition von Juan Orrego-Salas

Ash Wednesday bezeichnet auch:
einen Musiker der Band Einstürzende Neubauten, siehe Ash Wednesday (Musiker)